Cerknica je lahko:

 Cerknica - kraj ob Cerkniškem jezeru
 Občina Cerknica - občina v Republiki Sloveniji
 Cerknica, pritok Idrijce - reka/potok, ki teče skozi kraj Cerkno